Азовский проезд:

 В Саратове:
 1-й Азовский проезд
 2-й Азовский проезд
 3-й Азовский проезд

См. также 
 Азовская улица
 Азовский переулок
 Азовский тупик — улица в Кировограде